Геннадий Дмитриевич Олейник () — российский политик, член Совета Федерации (2013—2014).

Биография 
Окончил Харьковский политехнический институт в 1971 г.;

1971—1973 — прораб монтажно-наладочного управления объединения «Союзнефтеавтоматика» (г. Нефтеюганск Тюменской области);

1973—1975 — служба в Советской Армии;

1975—1976 — заместитель начальника цеха в нефтегазодобывающем управлении «Правдинскнефть»;

Политическая карьера 
Представитель в Совете Федерации Федерального Собрания РФ от правительства Ханты-Мансийского автономного округа с июня 2001 г., первый заместитель председателя Комитета по делам Севера и малочисленных народов, член Комиссии по методологии реализации конституционных полномочий Совета Федерации;

Примечания

Ссылки 
 

Члены Совета Федерации России (с 2000)